Аль-Булуші () — арабське прізвище. Відомі носії:
 Абдулазіз Аль-Булуші (*1962) — кувейтський футболіст
 Абдулла Аль-Булуші (*1960) — кувейтський футболіст